Gloholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Gloholm (vid Åselholm, Iniö), Åboland,  (19 ha)
 Gloholm (vid Jumo, Iniö), Åboland,  (16 ha)
 Gloholm, Raseborg, Nyland,  (5 ha)
 Gloholm (sydväst om Orslandet, Ingå), Nyland,  (7 ha)
 Gloholm (sydöst om Orslandet, Ingå), Nyland,  (21 ha)
 Gloholm (sydväst om Degerölandet, Ingå), Nyland,  (11 ha)

Åland 

 Gloholm (Kumlinge, Åland),  (33 ha)
 Gloholm (Brändö, Åland),

Se även
Gloholmen
Glosholm
Glosholmen
Lilla Gloholm
Stora Gloholm

Robotskapade Finlandförgreningar